Педро Доносо Веласко (, 26 февраля 1944, Сантьяго — 8 сентября 2001) — чилийский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Чили 1970, 1977 и 1978 гг.

В составе сборной Чили участник четырех шахматных олимпиад (1974—1980 гг.) и панамериканского командного первенства 1971 г.

Участник ряда международных турниров.

В 1975 г. представлял Чили в зональном турнире.

Много занимался тренерской работой. Среди его учеников — И. Морович, В. Фриас, Х. Кампос, Э. Салазар, Х. Эггер, Л. Рохас Кейм и другие видные чилийские шахматисты.

Умер от онкологического заболевания.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. Доносо  в базе Chessgames
 Личная карточка П. Доносо  на сайте 365Chess

Шахматисты Чили
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Сантьяго
Мастера ФИДЕ по шахматам